Galana steht für:

 Einen Fluss in Kenia; siehe Sabaki
 La Galana einen Berg in Spanien; siehe Refugio Elola#Gipfelbesteigungen
 Galana Nera eine Meerenge in Griechenland; siehe Agios Nikolaos (Chalkidiki)#Sehenswürdigkeiten